Cal Paraire (Granera), casa al municipi de Granera, al Moianès
 Cal Paraire (Balsareny), casa al poble de Balsareny, al Bages 
 Cal Paraire (l'Estany)
 Cal Paraire (Bordils)